«Body Language» — дев'ятий студійний альбом австралійської поп-співачки Кайлі Міноуг. Реліз відбувся 10 листопада 2003 року.

Список композицій 

Примітки
  означає вокального та додаткового продюсера

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Кайлі Міноуг 

Альбоми Кайлі Міноуг
Альбоми Parlophone